Andrew steht für:

 Andrew Corporation, Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten
 Andrew (Vorname), Vorname im englischen Sprachraum
 Hurrikan Andrew, Hurrikan im Jahr 1992
 William Andrew, US-amerikanischer Fachverlag für Chemie-Literatur

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Andrew (Alabama), im Autauga County – nicht mehr existent
 Andrew (Florida), im Leon County
 Andrew (Illinois), im Sangamon County
 Andrew (Iowa), im Jackson County
 Andrew (Louisiana), im Vermilion Parish
 Andrew (West Virginia), im Boone County
 Andrew Atkinson Grant, im Duval County, Florida
 Andrew Woods, im Muscogee County, Georgia
 Andrew County, Verwaltungseinheit in Missouri

und in Kanada:
 Andrew (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

Personen:
 Bruder Andrew (1928–2022), evangelischer Missionar und Gründer der Organisation Open Doors
 Andrew, Duke of York (* 1960), britischer Prinz, drittes Kind und zweiter Sohn von Königin Elisabeth II.

 Abram Andrew (1873–1936), US-amerikanischer Politiker
 Art Andrew (* 1931), Segler der Amerikanischen Jungferninseln
 Benjamin Andrew (1713–1790), US-amerikanischer Politiker
 Christopher Andrew (* 1941), britischer Historiker
 Cory Grüter-Andrew (* 2001), kanadischer Schauspieler
 Frederick Andrew (1940–2007), britischer Wintersportler
 Hollie Andrew (* 20. Jahrhundert), australische Schauspielerin
 Jan Andrew (* 1943), australische Schwimmerin
 John Andrew († 2014), britisch-US-amerikanischer Geistlicher
 John Albion Andrew (1818–1867), US-amerikanischer Politiker
 John F. Andrew (1850–1895), US-amerikanischer Politiker
 Leigh Andrew-Pearson (* 1972), kanadischer Segler
 Michael Andrew (Radsportler) (* 1943), malaysischer Radrennfahrer
 Michael Andrew (* 1999), amerikanischer Schwimmer
 Rob Andrew (* 1963), englischer Rugby-Union-Spieler
 Robert Andrew (* 1942), australischer Hockeyspieler
 Sally Andrew, südafrikanische Schriftstellerin
 Sam Andrew (1941–2015), US-amerikanischer Musiker
 Sidney Andrew, britischer Turner
 Skylet Andrew (* 1962), englischer Tischtennisspieler
 Stuart Andrew (* 1971), britischer Politiker
 Trevor Andrew (* 1979), kanadischer Snowboardfahrer

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Andrew Currie Park, Park im Caddo Parish, Louisiana
 Andrew J Blackbird House Historical Marker, Park im Emmet County, Michigan
 Andrew Jackson Memorial Park, Park im Clarke County, Alabama
 Andrew Jackson Monument, Park im Terrell County, Georgia
 Andrew Jackson State Park, Park im Lancaster County, South Carolina
 Andrew Johnson National Historic Site, Park im Greene County, Tennessee
 Andrew Johnson Wildlife Management Area, Park im Greene County, Tennessee
 Andrew Leitch Park, Park im Prince William County, Virginia
 Andrew Molera State Park, Park im Monterey County, Kalifornien
 Andrew Spinas Park, Park im San Mateo County, Kalifornien
 Andrew Warren Historic District, Park im Marathon County, Wisconsin
 Andrew Wiley Park, Park im Linn County, Oregon

Sonstiges:
 Andrew RLA Airport, Airport im Champaign County, Illinois
 Andrew Pond, See im Warren County, New York
 Andrew Norrell Ditch, Kanal im Jackson County, Colorado
 Andrew Island, Hancock County, Maine
 Andrew Lode Mine, Mine im Gilpin County, Colorado
 Andrew Lowe Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Andrew (MBTA-Station), U-Bahnhof in Boston, Massachusetts

im NRHP gelistete Objekte:
 Andrew County Courthouse, in Savannah, Missouri, ID-Nr. 80002308
 Andrew Dickhaut Cottages Historic District, in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 84001904
 Andrew Johnson National Historic Site, in Greeneville, Tennessee, ID-Nr. 66000073
 Andrew Rankin Memorial Chapel, Frederick Douglass Memorial Hall, Founders Library, in Washington, DC, ID-Nr. 01000070
 Andrew Warren Historic District, in Wausau, Wisconsin, ID-Nr. 84003708

Siehe auch:
 Andrew Branch
 Andrew Lake
 Andrews
 Saint Andrew
 MacAndrew
 McAndrew
 Andru